Saint-Édouard peut désigner les lieux et édifices suivants :

Lieux
 Saint-Édouard, village franco-albertain situé près de la ville de Saint-Paul dans la province de l'Alberta.
 Saint-Édouard, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Édouard-de-Fabre, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Édouard-de-Maskinongé, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Édouard, district municipal de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal

Édifices
 Église Saint-Édouard, Montréal, Québec, Canada